Андрей Михайлович Быков (род. в 1956 году) — российский учёный-, специалист в области физики нелинейных явлений, астрофизики и астрономии, член-корреспондент РАН (2019), член бюро Отделения физических наук РАН (2022).

Профессор кафедры Космических исследований Санкт-Петербургского политехнического университета, заведующий лабораторией «Астрофизика высоких энергий» Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе.

Автор и соавтор более двухсот научных работ.

Награды 
 Премия имени А. Ф. Иоффе в области физики и астрономии (2018 год) — за создание нелинейной теории излучения космических объектов с экстремальным энерговыделением, внесшее весомый вклад в астрофизику высоких энергий
Медаль Оптического общества им. Д.С. Рождественского (2006 год)

Примечания

Ссылки 
 
 

Сотрудники Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета